Botswana Defence Force Sporting Club é um clube de futebol de Botswana. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol do Botsuana